Серге́й Ива́нович Со́лнцев:
 Солнцев, Сергей Иванович (1872—1936) — русский и советский экономист, педагог, академик АН СССР.
 Солнцев, Сергей Иванович (1906—1941) — деятель советских спецслужб, старший лейтенант,  Герой Советского Союза.